

Sigle 
 Thyroid-stimulating hormone – ormone tireostimolante, un ormone prodotto dall'adenoipofisi

Codici 
 TSH – codice aeroportuale IATA aeroporto civile di Tshikapa (Repubblica Democratica del Congo)
 tsh – codice ISO 639-3 della lingua tsuvan